Příjmení Havlík nosí tyto osobnosti:

 Bedřich Havlík (1936–2001) – český hudebník, violoncellista a pedagog
 Ferdinand Havlík (1928–2013) – český hudebník, klarinetista
 Jaromír Havlík (* 1950) – český pedagog a muzikolog
 Ján Havlík (1928–1965) – slovenský řeholník
 Karel Havlík (* 1944) – český a čs. politik ČSL, ministr bez portfeje ČSFR
 Kateřina Havlíková – česká novinářka, zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu
 Kristýna Havlíková (* 1992) – česká šachová mezinárodní mistryně
 Lubomír Emil Havlík (1925–2000) – český historik, medievalista a politik za Moravské občanské hnutí
 Marek Havlík (* 1995) – český fotbalový záložník
 Pavel Havlík (1953–2017) – český hudební skladatel, textař, kytarista, rozhlasový publicista a hudební pedagog
 Pavla Havlíková (* 1983) – česká cyklistka
 René Havlík (* 1968) – český politik, po sametové revoluci poslanec FS za SPR-RSČ, od 90. let člen ČSSD a regionální politik na Liberecku
 Rudolf Havlík – více osobností, viz rozcestník
 Štefan Havlík (* 1975) – slovenský kulturista a model
 Václav Havlík (1921–???) – český jevištní výtvarník
 Vlastimil Havlík (* 1957) – český basketbalista
 Vratislav Havlík (* 1964) – český fotbalista

Související články 
 Havlíkovo pravidlo

Podobná příjmení 
 Havel

Česká příjmení